GHE steht für:
 Garachiné Airport (IATA-Code), Flughafen von Garachiné, Provinz Darién, Panama
 Geheimratsecken
 Genealogisches Handbuch der estländischen Ritterschaft
 Gernrode-Harzgeroder Eisenbahn-Gesellschaft
 Gruppo Happich-Ellamp, ein Vorläufer der heutigen Happich-Gruppe
 Г (Unicode-Name: CYRILLIC CAPITAL/SMALL LETTER GHE), kyrillischer Buchstabe
 Ґ (Unicode-Name: CYRILLIC CAPITAL/SMALL LETTER GHE WITH UPTURN), ukrainischer Buchstabe

ghe steht für:
 Süd-Ghale (ISO-639-3-Code), Dialekt von Ghale, eine der tibetobirmanischen Sprachen in Nepal

Abkürzung